Vanessa steht für:

 Vanessa, ein weiblicher Vorname
 Vanessa (Gemälde), ein Gemälde von John Everett Millais aus dem Jahr 1868, das Esther Vanhomrigh zeigt
 Vanessa (Barber), eine von Samuel Barber komponierte Oper
 Vanessa – Die Freundin der Geister, eine Horror-Comicserie des Bastei-Verlags
 Vanessa (Gattung), eine Gattung der Edelfalter
 Vanessa (Film), ein deutscher Film aus dem Jahr 1977